Ludwik I Sabaudzki-Racconigi  (ok. 1390 - 1459) był legitymizowanym synem z nieprawego łoża Ludwika Sabaudzkiego-Achaja i neapolitańskiej szlachcianki. Uznanie go przez ojca zostało ratyfikowane przez Amadeusza VIII, księcia Sabaudii - tym samym Ludwik stał się oficjalnie członkiem domu Sabaudzkiego i założycielem jego młodszej gałęzi Sabudzkiej-Racconigi.

Życiorys 
Ludwik I Sabaudzki-Racconigi  (ok. 1390 - 1459) był synem z nieprawego łoża Ludwika Sabaudzkiego-Achaja i neapolitańskiej szlachcianki. Ludwik Sabaudzki-Achaja , nie mając męskiego potomka z prawego łoża, legitymizował go. Senior Pancalieri od 1407, Racconigi i  od 23 lutego 1414, a  i Cavour od 1417. Książę Amadeusz VIII ratyfikował akt dziedziczenia 27 lipca 1420 r., a w 1443 r. jego następca Ludwik I Sabaudzki nadał Ludwikowi lenno składającego się z terenów Racconigi, , Pancalieri, Osasco, Cavour i ½ , oraz renty z gminy Villafranca. Tytuły księcia Achaji i hrabiego Piemontu przeszły na księcia Sabaudii. Marszałek księcia od 1454 r.

Ożenił się 3 września 1412 z Alicją Montbel  córką Guiguesa Montbel , pana Entremont i jego żony Katarzyny Maubec  (- po 11 stycznia 1464). Para miała sześcioro dzieci:
 Franciszek  (- przed 1-1-1503), pan Racconigi i Migliabruna z ½ Pancalieri i Castel Raniero (hołd w dniu 27 marca 1461), gubernator Vercelli 1465-1467, ożenił się z Katarzyną Seyssel , córką Jana  Seyssel pana Barjat, marszałka Sabaudii, i Małgorzaty La Chambre 
 Maria (- po 24-10-1471, testament: 24-10-1471), wyszła za (kontrakt 12-10-1449) Amadeusza Aymone Seyssel i Aix  hrabiego La Chambre i wicehrabiego Moriana (-1466), syna Jana Seyssel  pana Barjat (Barjac?) i La Rochette, marszałka Sabaudii
 Ludwik  (- przed 1503), pan Osasio i Cavour z ½ Pancalieri i Castel Raniero (hołd w dniu 27 maja 1461), ożenił się w 1493 z Franciszką Saluzzo , córką Ugonino Saluzzo  pana Cardè, gubernatora Pinerolo i Małgorzaty La Palud 
 Alicja  (- po 11-1-1464), wyszła za (kontrakt: 8-3-1460) Innocentego  Fieschi pana Masserano (- 1492), syna Ludwika  Fiesco harbiego Lavagna
 Barbara (- po 11-1-1464), wyszła za Galeazzo markiz Saluzzo  współseniora Mulazzano i Farigliano
 Łucja , wyszła za Conreno Roero Asti  pana Calosso

Ordery 
 Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) 13 lutego 1434.

Rodowód

Bibliografia

Artykuły powiązane

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Zmarli w 1459